Белява:

 Белява — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Дзержонювский повят. 
 Белява — населённый пункт в северо-восточной части Латвии, расположенный в Белявской волости Гулбенского края.